Барон Карл Йозеф Георг фон Вехтер-Шпиттлер (; 24 декабря 1797, Марбах-ам-Неккар — 15 января 1880, Лейпциг) — вюртембергский немецкий государственный деятель, , , профессор Тюбингенского университета, доктор права. Действительный член Королевской саксонской академии наук (с 1854). Пожизненный член верхней палаты вюртембергского сейма. Почётный гражданин городов Лейпциг и Тюбинген.

Биография 

Представитель старой вюртембергской семьи с саксонскими корнями. 

С 1815 года изучал право в Тюбингенском университете. Отец Оскара фон Вехтера. 

Асессор при дворе Эслинген-ам-Неккара с 1819 года. С августа того же года стал адъюнкт-профессором права в университете Тюбингена, в 1822 году — профессор и доктор права.

С 1825 по 1833 год — профессор права в Тюбингенском университете, где с 1825 по 1828 год был ректором и вице-канцлером. С 1833 по 1835 год преподавал в Лейпцигском университете, затем вернулся в Тюбинген, где с 1835 по 1851 год был канцлером Тюбингенского университета.

Избирался членом, а затем президентом (1839—1848) Вюртембергской палаты депутатов ландтага.

В 1849 г. получил портфель министра исповеданий и народного просвещения и временно пост министра внутренних дел. В качестве последнего самостоятельно, не испросив согласия сейма, присоединился к известной Мюнхенской конвенции 1850 г. о выработке проекта новой конституции и по постановлению сейма был за это предан суду. Но суд оправдал его, и он тотчас же по оправдании снова был приглашён на пост министра исповеданий. В 1856—1864 гг. был министром юстиции.

Награды 
 Орден Вюртембергской короны
 Орден Максимилиана «За достижения в науке и искусстве» (Бавария)

Примечания

Ссылки 
 

Юристы XIX века
Почётные граждане Тюбингена
Почётные граждане Лейпцига
Доктора права
Выпускники Тюбингенского университета
Преподаватели Тюбингенского университета
Ректоры Тюбингенского университета
Преподаватели Лейпцигского университета
Министры юстиции Вюртемберга
Министры внутренних дел Вюртемберга
Министры Вюртемберга
Бароны Вюртемберга
Члены ландтага Вюртемберга
Члены Саксонской академии наук